Daraya ou Darayya est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Daraya, village du Liban.
 Daraya, ville de Syrie.

Voir aussi 
 Massacre de Daraya, survenu dans la ville éponyme de Syrie à la fin du mois d'.
Siège de Daraya, durant la Guerre civile syrienne.

Homonymie de toponyme